Чемпионат мира по международным шашкам 1987 года прошёл в августе в Минске, СССР по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменок из 5 стран. Чемпионкой мира стала представительница СССР Ольга Левина. Второе место также заняла советская спортсменка Елена Альтшуль. Третье место заняла представительница Нидерландов Карен Ван Лит.

Итоговая таблица 
Ольга Левина не проиграла ни одной партии, а итальянка Тициана Пиконесе оказалась самой бескомпромиссной — не сделала ни одной ничьей.

GMIF — международный гроссмейстер

MIF — международный мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»/1988 №1
 Результаты в базе данных Федерации шашек Нидерландов
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1987
1987 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Минске
Август 1987 года
Спорт в Белоруссии в 1987 году
Чемпионаты мира в Белоруссии
Соревнования по шашкам в Белоруссии
Чемпионаты мира в СССР